HQM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bowerman Airpor, Hoquiam (Washington), Stati Uniti